Четвёртый сезон сериала «Подпольная империя», премьера которого состоялась на канале HBO 8 сентября 2013 года, а заключительная серия вышла 24 ноября 2013 года, состоит из 12 эпизодов. Сериал был создан Теренсом Уинтером и основан на книге «Подпольная империя: Рождение, рассвет и коррупция в Атлантик-Сити» Нельсона Джонсона. Происходящий в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, во время Сухого закона, сериал представляет Стива Бушеми в роли Еноха «Наки» Томпсона (основанном на историческом персонаже Енохе Л. Джонсоне), политического деятеля, который поднялся на видное место и контролировал Атлантик-Сити, Нью-Джерси, во время сухого закона с 1920-х по 1930-е годы. Действие четвёртого сезона происходит в 1924 году. Четвёртый сезон был выпущен на DVD и Blu-ray в первом регионе 19 августа 2014 года.

В ролях

Основной состав 
Рон Ливингстон и Джеффри Райт присоединились к основному составу, в то время как Чарли Кокс и Бобби Каннавале ушли.

 Стив Бушеми — Енох «Наки» Томпсон (12 эпизодов)
 Келли Макдональд — Маргарет Томпсон (4 эпизода)
 Майкл Шэннон — Нельсон Ван Алден/Джордж Мюллер (6 эпизодов)
 Ши Уигхэм — Илаэс «Илай» Томпсон (10 эпизодов)
 Майкл Стулбарг — Арнольд Ротштейн (7 эпизодов)
 Стивен Грэм — Аль Капоне (8 эпизодов)
 Винсент Пьяцца — Чарли Лучано (4 эпизода)
 Майкл Кеннет Уильямс — Альберт «Мелок» Уайт (11 эпизодов)
 Энтони Лациура — Эдди Кесслер (4 эпизода)
 Пол Спаркс — Микки Дойл (7 эпизодов)
 Джек Хьюстон — Ричард Хэрроу (8 эпизодов)
 Рон Линвингстон — Рой Филлипс (6 эпизодов)
 Джеффри Райт — доктор Валентин Нарцисс (8 эпизодов)
 Гретчен Мол — Джиллиан Дармоди (7 эпизодов)

Приглашённые актёры

Эпизоды

Реакция

Реакция критиков 
Четвёртый эпизод «Подпольной империи» получил положительные отзывы от критиков. На веб-сайте Metacritic, четвёртый сезон получил рейтинг 77/100 на основе 13 отзывов. Другой веб-сайт, Rotten Tomatoes, сообщил, что 95% критиков дали четвёртому сезону "Сертифицированный свежий" рейтинг, основанный на 21 отзыве со средним рейтингом 8.2/10.

Награды и номинации 
На 20-ой церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США, состав был номинирован за лучший актёрский состав в драматическом сериале, Стив Бушеми был номинирован как лучший драматический актёр, и сериал был номинирован за лучший каскадёрский ансамбль. Джеффри Райт получил номинацию за лучшю мужскую роль второго плана в драматическом сериале 4-ой церемонии Critics' Choice Television Awards. На 66-ой церемонии вручения премии «Эмми», Тим Ван Паттен был номинирован за лучшую режиссуру драматического сериала за эпизод «Прощай папа Блюз».

Примечания

Ссылки 
 
 Список эпизодов сериала Подпольная империя на Internet Movie Database
 

Подпольная империя
Телесезоны США 2013 года